Ayerza ist der Familienname folgender Personen:

 Marcos Ayerza (* 1983), argentinischer Rugby-Union-Spieler
 María Martínez Ayerza, spanische Blockflötistin